A Perényi családban gyakran fordul elő az István keresztnév:

 Perényi I. István, Dobos Orbán egyik fia, 1332-ben említik utoljára a források
 Perényi II. István, Dobos Orbán unokája, Perényi János fia, 1350-ben említik utoljára a források
 Perényi III. István, Dobos Orbán unokája, Perényi Miklós fia, 1355-ben említik utoljára a források
 Perényi István, asztalnokmester (†1437)
 Perényi István, tárnokmester (†1483/1487)
 Perényi István, Perényi Pál fia (†1514)
 Perényi István, Ugocsa vármegye főispánja a 16. század közepén
 Perényi István, asztalnokmester (†1523)
 Perényi István, Perényi János ugocsai főispán fia a 16. század közepén
 Perényi István, Abaúj vármegye főispánja
 Perényi István, Perényi András és Dessewffy Klára fia
 Perényi István, Perényi László és Andrássy Klára fia
 Perényi István, Perényi Károly ugocsai főispán fia a 18. század végén
 Perényi István, Ung és Nyitra vármegye főispánja (†1823)
 Perényi István politikus

Istvan